The Bank of New York Mellon () — американская холдинговая компания; образовалась в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation.

Размер депозитарных активов — $41,1 трлн, размер активов под администрированием — $3,5 трлн, размер активов под управлением — $2,2 трлн на конец 2020 года. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.

Согласно материалам Международного консорциума журналистских расследований The Bank of New York Mellon входит в число мировых лидеров по содействию отмыванию денег, через него проходит значительная часть от $2,4 трлн теневых транзакций, совершаемых через банки ежегодно. В первую пятерку входят также ещё один банк из США, JPMorgan Chase, два из Великобритании, HSBC и Standard Chartered и крупнейший банк Германии Deutsche Bank.

История 
The Bank of New York был основан Александром Гамильтоном 9 июня 1784 года и является старейшим банком США, а также 20-м старейшим в мире. Также он стал первой компанией, акции которой начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже после её открытия в 1792 году. В XIX веке банк финансировал строительство каналов, железных дорог и нью-йоркского метро, а также пароходные компании. В XX веке существенно разросся за счёт слияний и поглощений, наиболее крупными из которых были:
 New York Life Insurance and Trust Company (1922 год);
 Fifth Avenue Bank (1948 год);
 Empire Trust Company (1966 год);
 Irving Bank Corporation (1988 год);
 Ivy Asset Management (2000 год);
 Pershing LLC (2003 год).
Холдинговая компания для банка была создана в 1969 году.

T. Mellon & Sons' Bank был основан в Питтсбурге (Пенсильвания) в 1869 году отставным судьёй Томасом Меллоном () и его сыновьями Эндрю и Ричардом. Банк инвестировал в различные промышленные предприятия, такие как Alcoa, Westinghouse, Gulf Oil, General Motors и Bethlehem Steel. В 1902 году название было изменено на Mellon National Bank, в 1972 году банк был переименован в Mellon Bank, N.A., и для него была создана холдинговая компания Mellon National Corporation. В 1993 году были куплены The Boston Company и AFCO Credit Corporation, в следующем году Mellon объединился с Dreyfus Corporation. В 1999 году название было изменено на Mellon Financial Corporation, а через два года Mellon покинул рынок розничных банковских услуг, продав отделения компании Citizens Financial Group.

4 декабря 2006 года Bank of New York и Mellon Financial Corporation объявили о слиянии. В результате слияния образовалась крупнейшая компания в мире по работе с ценными бумагами, а также одна из крупнейших по управлению активами. Сумма сделки оценивалась в $16,5 млрд и была завершена 1 июля 2007 года.

В октябре 2008 года BNY Mellon была назначена казначейством США хранителем фонда рефинансирования компаний во время финансового кризиса 2007—2008 годов. Сама компания получила из этого фонда 3 млрд, но вернула их в полном размере уже в июне 2009 года.

В октябре 2015 года штаб-квартира была перенесена в Brookfield Place в нижнем Манхеттене.

В октябре 2017 года Bank of New York Mellon на время судебных разбирательств заморозил валютные резервы Национального фонда Республики Казахстан на $22,6 млрд, что составляет 40 % от Фонда будущих поколений республики.

В марте 2022 года Bank of New York Mellon прекратила банковскую и инветсиционную деятельность в России в связи с вторжение российской армии на территорию Украины и последовавшими за этим санкциями.

Деятельность 
Основным направлением деятельности является предоставление инвестиционных услуг, на плату за такие услуги в 2020 году пришлось более $12 млрд из $15,8 млрд выручки, ещё $3 млрд составил чистый процентный доход.

Компания состоит из двух основных подразделений:

 Инвестиционные услуги (Investment Services) — включают:
 Депозитарные услуги (The Bank of New York Mellon является крупнейшим депозитарным банком в мире с активами $41,1 трлн на конец 2020 года)
 Клиринговые услуги
 Брокерские услуги
 Обмен валют
Оборот подразделения в 2020 году составил — $12,2 млрд.

 Инвестиционный менеджмент (Investment & Wealth Management) — предлагает услуги по управлению активами физическим и юридическим лицам. Корпорация управляет активами на $2,21 трлн через восемь ориентированных на разные группы клиентов дочерних компаний: Alcentra, ARX, Dreyfus Cash Investment Strategies, Insight Investments, Mellon, Newton Investment Management, Walter Scott и Siguler Guff (в последней миноритарная доля). Услуги предоставляются через сеть из 35 отделений в США, а также офисы в Лондоне, Торонто, Гонконге и на Каймановых островах.
Оборот подразделения в 2020 году составил — $3,7 млрд.

Компания оказывает доверительное управление институциональным клиентам через дочернюю компанию Mellon Capital Management Corporation с активами $370 млрд.

В 2015 году The Bank of New York Mellon заняла 7-е место среди крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов под управлением ($1,625 трлн).

Основной регион деятельности компании — США, на него в 2020 году приходилось $346 млрд из $470 млрд активов, $10 млрд из $15,8 млрд выручки, $1,65 млрд из $3,63 млрд чистой прибыли. Зарубежные операции разделены на три региона, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), APAC (Азиатско-тихоокеанский регион и Австралия) и другие. Наибольшее значение имеет EMEA, на него пришлось $92,4 млрд активов и $4 млрд выручки, на APAC пришлось $28,4 млрд активов и $1,2 млрд выручки, на другие страны — $2,5 млрд активов и $700 млн выручки. Размер принятых депозитов на конец 2020 года составил $341,5 млрд, а выданных кредитов — $56,5 млрд.

Финансовые показатели

Руководство 
  Джозеф Эчеварриа (Joseph J. Echevarria) — независимый председатель правления.
  Томас Гиббонз (Thomas P. Gibbons) — главный исполнительный директор с 2020 года.

Акционеры 
Крупнейшие владельцы акций BNY Mellon на 31 марта 2017 года.

 BNY Capital Funding LLC (Делавэр)
 BNY Capital Markets Holdings, Inc. (Нью-Йорк)
 BNY Capital Resources Corporation (Нью-Йорк)
 BNY International Financing Corporation (США)
 BNY Mellon Asset Management Japan Limited (Япония)
 BNY Mellon Capital Markets, LLC (Делавэр)
 BNY Mellon Fixed Income Securities, LLC (Делавэр)
 BNY Mellon Fund Managers Limited (Англия)
 BNY Mellon Global Management Limited (Ирландия)
 BNY Mellon Holdings (UK) Limited (Англия)
 BNY Mellon International Asset Management Group Limited (Англия)
 BNY Mellon International Asset Management (Holdings) Limited (Англия и Уэльс)
 BNY Mellon International Asset Management (Holdings) No. 1 Limited (Англия и Уэльс)
 BNY Mellon Investment Management (APAC) Holdings Limited (Англия)
 BNY Mellon Investment Management APAC LP (Англия и Уэльс)
 BNY Mellon Investment Management Cayman Ltd. (Каймановы острова)
 BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (Англия)
 BNY Mellon Investment Management Europe Holdings Limited (Англия)
 BNY Mellon Investment Management (Europe) Limited (Англия)
 BNY Mellon Investment Management (Jersey) Limited (Джерси)
 BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. (Массачусетс)
 BNY Mellon, National Association (США)
 BNY Mellon Securities Services (Ireland) Limited (Ирландия)
 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (Ирландия)
 BNY Real Estate Holdings LLC (Делавэр)
 BNYM GIS Funding I LLC (Делавэр)
 BNYM GIS Funding III LLC (Делавэр)
 BNYM GIS (UK) Funding II LLC (Делавэр)
 Insight Investment Funds Management Limited (Англия)
 Insight Investment Management (Global) Limited (Англия)
 Insight Investment Management Limited (Англия)
 MAM (MA) Holding Trust (Массачусетс)
 MBC Investments Corporation (Делавэр)
 Mellon Canada Holding Company (Канада)
 Mellon Overseas Investment Corporation (США)
 One Wall Street Corporation (Нью-Йорк)
 Pershing Group LLC (Делавэр)
 Pershing Holdings (UK) Limited (Англия)
 Pershing Limited (Англия)
 Pershing LLC (Делавэр)
 Pershing Securities Limited (Англия)
 Standish Mellon Asset Management Company LLC (Делавэр)
 TBC Securities Co., Inc.(Массачусетс)
 The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
 The Bank of New York Mellon (International) Limited (Англия)
 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. (Люксембург)
 The Bank of New York Mellon SA/NV (Бельгия)
 The Dreyfus Corporation (Нью-Йорк)
 Walter Scott & Partners Limited (Шотландия)

Примечания

Ссылки 

 The Bank of New York Mellon на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

Компании, образованные в результате слияния